Example, wł. Elliot Gleave (ur. 1982) – brytyjski muzyk 
 Example – album For Squirrels z 1995
 .example – domena najwyższego poziomu
 HMS Example – brytyjska łódź patrolowa

Zobacz też 
 Query by Example